Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник — музей-заповедник в Алексеевском районе Республики Татарстан. В состав заповедника входят Билярский историко-архитектурный музей, Билярское городище, Балынгузское городище, Горкинское городище, Никольско-Баранские городища, Большетиганский могильник, Святилище «Святой ключ» и др. объекты.

Ссылки 
 Музеи России. Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник
 Министерство культуры Республики Татарстан. Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник
 Археологический музей Казанского государственного университета. Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник
 Официальный сайт музея-заповедника

Музеи Татарстана
Музеи-заповедники России
Археологические музеи России
Биляр
Охраняемые природные территории Татарстана